|-
|(109751)||2001 RR68|| align=right|15,1|| align=right|2,659|| align=right|0,121|| align=right|8,27|| align=right|4,335||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109752)||2001 RV68|| align=right|14,8|| align=right|2,656|| align=right|0,195|| align=right|11,50|| align=right|4,327||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109753)||2001 RV69|| align=right|14,8|| align=right|3,084|| align=right|0,214|| align=right|8,54|| align=right|5,416||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109754)||2001 RM70|| align=right|13,7|| align=right|2,590|| align=right|0,082|| align=right|14,26|| align=right|4,168||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109755)||2001 RL71|| align=right|16,0|| align=right|2,601|| align=right|0,146|| align=right|4,53|| align=right|4,193||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109756)||2001 RQ71|| align=right|15,5|| align=right|2,686|| align=right|0,119|| align=right|3,80|| align=right|4,400||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109757)||2001 RV71|| align=right|14,9|| align=right|2,661|| align=right|0,122|| align=right|14,96|| align=right|4,339||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109758)||2001 RW71|| align=right|15,5|| align=right|2,639|| align=right|0,049|| align=right|2,28|| align=right|4,285||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109759)||2001 RJ72|| align=right|14,5|| align=right|3,169|| align=right|0,183|| align=right|4,30|| align=right|5,641||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109760)||2001 RO74|| align=right|15,3|| align=right|2,748|| align=right|0,109|| align=right|2,38|| align=right|4,556||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109761)||2001 RG75|| align=right|15,1|| align=right|2,626|| align=right|0,190|| align=right|11,30|| align=right|4,255||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109762)||2001 RG76|| align=right|15,5|| align=right|2,578|| align=right|0,328|| align=right|4,46|| align=right|4,138||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109763)||2001 RV76|| align=right|15,3|| align=right|2,557|| align=right|0,194|| align=right|15,84|| align=right|4,088||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109764)||2001 RE77|| align=right|15,2|| align=right|2,576|| align=right|0,130|| align=right|5,61|| align=right|4,135||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109765)||2001 RT77|| align=right|15,1|| align=right|3,084|| align=right|0,279|| align=right|7,04|| align=right|5,415||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109766)||2001 RU77|| align=right|14,4|| align=right|2,611|| align=right|0,111|| align=right|15,13|| align=right|4,218||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109767)||2001 RH78|| align=right|13,7|| align=right|3,239|| align=right|0,077|| align=right|19,44|| align=right|5,830||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109768)||2001 RJ78|| align=right|14,2|| align=right|3,211|| align=right|0,075|| align=right|16,23|| align=right|5,752||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109769)||2001 RU78|| align=right|15,9|| align=right|2,282|| align=right|0,220|| align=right|3,03|| align=right|3,446||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109770)||2001 RC79|| align=right|14,7|| align=right|2,671|| align=right|0,104|| align=right|15,38|| align=right|4,364||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109771)||2001 RE79|| align=right|15,3|| align=right|2,628|| align=right|0,138|| align=right|14,33|| align=right|4,260||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109772)||2001 RJ79|| align=right|15,4|| align=right|2,566|| align=right|0,277|| align=right|12,06|| align=right|4,111||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109773)||2001 RV79|| align=right|16,5|| align=right|2,537|| align=right|0,193|| align=right|3,06|| align=right|4,039||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109774)||2001 RG80|| align=right|14,9|| align=right|2,537|| align=right|0,144|| align=right|19,50|| align=right|4,039||MBA||12. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(109775)||2001 RO80|| align=right|15,5|| align=right|2,585|| align=right|0,190|| align=right|2,84|| align=right|4,156||MBA||14. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(109776)||2001 RB81|| align=right|15,0|| align=right|2,765|| align=right|0,125|| align=right|8,00|| align=right|4,597||MBA||13. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(109777)||2001 RY81|| align=right|15,5|| align=right|2,659|| align=right|0,175|| align=right|13,36|| align=right|4,335||MBA||14. září 2001||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(109778)||2001 RM83|| align=right|16,9|| align=right|2,595|| align=right|0,268|| align=right|3,31|| align=right|4,178||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109779)||2001 RB84|| align=right|14,4|| align=right|3,199|| align=right|0,125|| align=right|5,62|| align=right|5,722||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109780)||2001 RF84|| align=right|15,5|| align=right|2,574|| align=right|0,215|| align=right|3,73|| align=right|4,129||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109781)||2001 RK84|| align=right|14,9|| align=right|3,155|| align=right|0,124|| align=right|3,93|| align=right|5,604||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109782)||2001 RN86|| align=right|15,1|| align=right|2,812|| align=right|0,051|| align=right|7,75|| align=right|4,715||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109783)||2001 RZ86|| align=right|15,9|| align=right|2,586|| align=right|0,092|| align=right|9,01|| align=right|4,159||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109784)||2001 RV87|| align=right|15,6|| align=right|2,471|| align=right|0,050|| align=right|9,67|| align=right|3,885||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109785)||2001 RY87|| align=right|15,8|| align=right|2,668|| align=right|0,199|| align=right|0,91|| align=right|4,356||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109786)||2001 RB89|| align=right|15,1|| align=right|2,401|| align=right|0,150|| align=right|3,24|| align=right|3,720||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109787)||2001 RO89|| align=right|16,4|| align=right|2,621|| align=right|0,108|| align=right|1,60|| align=right|4,243||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109788)||2001 RT89|| align=right|15,7|| align=right|2,528|| align=right|0,115|| align=right|6,38|| align=right|4,019||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109789)||2001 RX89|| align=right|15,3|| align=right|2,587|| align=right|0,167|| align=right|3,56|| align=right|4,160||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109790)||2001 RY90|| align=right|14,3|| align=right|3,052|| align=right|0,087|| align=right|3,23|| align=right|5,330||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109791)||2001 RL91|| align=right|14,6|| align=right|3,192|| align=right|0,184|| align=right|2,38|| align=right|5,701||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109792)||2001 RN91|| align=right|15,4|| align=right|2,694|| align=right|0,120|| align=right|14,55|| align=right|4,421||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109793)||2001 RK92|| align=right|15,8|| align=right|2,516|| align=right|0,136|| align=right|3,12|| align=right|3,991||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109794)||2001 RL92|| align=right|15,4|| align=right|2,634|| align=right|0,095|| align=right|3,45|| align=right|4,275||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109795)||2001 RM92|| align=right|14,6|| align=right|2,992|| align=right|0,099|| align=right|2,72|| align=right|5,173||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109796)||2001 RX92|| align=right|15,6|| align=right|2,653|| align=right|0,115|| align=right|2,00|| align=right|4,320||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109797)||2001 RY92|| align=right|15,5|| align=right|2,887|| align=right|0,293|| align=right|7,07|| align=right|4,905||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109798)||2001 RZ92|| align=right|15,5|| align=right|2,770|| align=right|0,268|| align=right|7,05|| align=right|4,609||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109799)||2001 RP93|| align=right|14,5|| align=right|3,206|| align=right|0,144|| align=right|5,72|| align=right|5,741||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109800)||2001 RC94|| align=right|14,8|| align=right|3,222|| align=right|0,148|| align=right|1,83|| align=right|5,782||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109801)||2001 RE94|| align=right|15,6|| align=right|2,925|| align=right|0,159|| align=right|7,65|| align=right|5,001||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109802)||2001 RU94|| align=right|14,8|| align=right|2,614|| align=right|0,156|| align=right|4,23|| align=right|4,226||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109803)||2001 RE95|| align=right|15,6|| align=right|2,690|| align=right|0,158|| align=right|3,24|| align=right|4,411||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109804)||2001 RU95|| align=right|15,9|| align=right|2,842|| align=right|0,042|| align=right|2,50|| align=right|4,790||MBA||11. září 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(109805)||2001 RW100|| align=right|15,3|| align=right|2,924|| align=right|0,088|| align=right|3,10|| align=right|5,000||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109806)||2001 RW101|| align=right|15,9|| align=right|2,879|| align=right|0,183|| align=right|8,17|| align=right|4,883||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109807)||2001 RG102|| align=right|14,6|| align=right|2,968|| align=right|0,100|| align=right|9,85|| align=right|5,111||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109808)||2001 RL102|| align=right|14,8|| align=right|3,015|| align=right|0,151|| align=right|6,01|| align=right|5,233||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109809)||2001 RT102|| align=right|15,6|| align=right|2,565|| align=right|0,156|| align=right|11,29|| align=right|4,106||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109810)||2001 RZ102|| align=right|16,3|| align=right|2,458|| align=right|0,170|| align=right|3,17|| align=right|3,853||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109811)||2001 RN103|| align=right|15,9|| align=right|2,546|| align=right|0,149|| align=right|26,58|| align=right|4,062||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109812)||2001 RO103|| align=right|14,9|| align=right|3,239|| align=right|0,122|| align=right|5,03|| align=right|5,830||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109813)||2001 RP104|| align=right|15,9|| align=right|2,642|| align=right|0,033|| align=right|2,19|| align=right|4,293||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109814)||2001 RU105|| align=right|15,7|| align=right|2,553|| align=right|0,196|| align=right|6,02|| align=right|4,079||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109815)||2001 RY105|| align=right|17,1|| align=right|2,446|| align=right|0,151|| align=right|1,89|| align=right|3,824||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109816)||2001 RN106|| align=right|16,5|| align=right|2,605|| align=right|0,023|| align=right|4,24|| align=right|4,204||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109817)||2001 RS106|| align=right|16,2|| align=right|2,374|| align=right|0,174|| align=right|2,18|| align=right|3,658||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109818)||2001 RM107|| align=right|15,8|| align=right|2,572|| align=right|0,066|| align=right|4,26|| align=right|4,125||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109819)||2001 RO107|| align=right|16,6|| align=right|2,453|| align=right|0,133|| align=right|4,48|| align=right|3,842||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109820)||2001 RL109|| align=right|16,7|| align=right|2,469|| align=right|0,243|| align=right|0,53|| align=right|3,879||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109821)||2001 RN109|| align=right|16,6|| align=right|2,585|| align=right|0,059|| align=right|0,56|| align=right|4,156||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109822)||2001 RC111|| align=right|15,5|| align=right|2,623|| align=right|0,007|| align=right|9,62|| align=right|4,247||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109823)||2001 RG111|| align=right|16,8|| align=right|2,455|| align=right|0,127|| align=right|2,22|| align=right|3,845||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109824)||2001 RC114|| align=right|16,2|| align=right|2,615|| align=right|0,207|| align=right|3,41|| align=right|4,229||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109825)||2001 RG114|| align=right|15,8|| align=right|2,462|| align=right|0,135|| align=right|5,27|| align=right|3,862||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109826)||2001 RQ114|| align=right|16,5|| align=right|2,602|| align=right|0,211|| align=right|7,00|| align=right|4,196||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109827)||2001 RW114|| align=right|16,7|| align=right|2,476|| align=right|0,190|| align=right|3,07|| align=right|3,897||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109828)||2001 RR116|| align=right|16,0|| align=right|2,571|| align=right|0,173|| align=right|12,92|| align=right|4,123||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109829)||2001 RK118|| align=right|14,8|| align=right|3,069|| align=right|0,082|| align=right|1,28|| align=right|5,375||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109830)||2001 RZ118|| align=right|16,0|| align=right|2,545|| align=right|0,205|| align=right|6,56|| align=right|4,060||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109831)||2001 RX119|| align=right|16,3|| align=right|2,556|| align=right|0,116|| align=right|4,83|| align=right|4,086||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109832)||2001 RY119|| align=right|15,8|| align=right|2,542|| align=right|0,139|| align=right|4,28|| align=right|4,051||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109833)||2001 RM121|| align=right|15,1|| align=right|2,938|| align=right|0,094|| align=right|3,29|| align=right|5,035||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109834)||2001 RC122|| align=right|16,0|| align=right|2,630|| align=right|0,223|| align=right|4,46|| align=right|4,265||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109835)||2001 RJ123|| align=right|14,7|| align=right|2,983|| align=right|0,074|| align=right|2,58|| align=right|5,152||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109836)||2001 RQ123|| align=right|16,6|| align=right|2,563|| align=right|0,233|| align=right|1,39|| align=right|4,102||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109837)||2001 RD124|| align=right|15,5|| align=right|2,751|| align=right|0,073|| align=right|2,26|| align=right|4,563||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109838)||2001 RN124|| align=right|15,3|| align=right|2,728|| align=right|0,016|| align=right|2,67|| align=right|4,504||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109839)||2001 RQ124|| align=right|16,3|| align=right|2,471|| align=right|0,211|| align=right|1,83|| align=right|3,884||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109840)||2001 RV124|| align=right|15,7|| align=right|2,629|| align=right|0,089|| align=right|2,47|| align=right|4,262||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109841)||2001 RH125|| align=right|16,7|| align=right|2,470|| align=right|0,099|| align=right|7,31|| align=right|3,882||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109842)||2001 RS125|| align=right|15,0|| align=right|2,992|| align=right|0,080|| align=right|9,31|| align=right|5,174||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109843)||2001 RP126|| align=right|16,8|| align=right|2,591|| align=right|0,196|| align=right|13,16|| align=right|4,170||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109844)||2001 RN127|| align=right|16,4|| align=right|2,651|| align=right|0,157|| align=right|5,12|| align=right|4,314||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109845)||2001 RZ127|| align=right|14,4|| align=right|3,099|| align=right|0,047|| align=right|10,72|| align=right|5,454||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109846)||2001 RY128|| align=right|14,9|| align=right|3,244|| align=right|0,097|| align=right|3,19|| align=right|5,841||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109847)||2001 RQ129|| align=right|16,0|| align=right|2,522|| align=right|0,082|| align=right|4,95|| align=right|4,005||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109848)||2001 RS129|| align=right|14,2|| align=right|2,989|| align=right|0,050|| align=right|11,45|| align=right|5,167||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109849)||2001 RZ130|| align=right|14,8|| align=right|3,071|| align=right|0,087|| align=right|2,62|| align=right|5,380||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109850)||2001 RO131|| align=right|15,7|| align=right|2,623|| align=right|0,116|| align=right|3,61|| align=right|4,247||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109851)||2001 RG132|| align=right|15,5|| align=right|2,516|| align=right|0,157|| align=right|3,78|| align=right|3,990||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109852)||2001 RR132|| align=right|14,3|| align=right|3,074|| align=right|0,093|| align=right|9,46|| align=right|5,390||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109853)||2001 RJ133|| align=right|15,1|| align=right|3,163|| align=right|0,040|| align=right|5,33|| align=right|5,624||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109854)||2001 RZ133|| align=right|16,4|| align=right|2,651|| align=right|0,093|| align=right|3,98|| align=right|4,315||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109855)||2001 RU134|| align=right|15,3|| align=right|2,661|| align=right|0,165|| align=right|11,56|| align=right|4,340||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109856)||2001 RZ134|| align=right|15,6|| align=right|2,584|| align=right|0,112|| align=right|13,81|| align=right|4,154||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109857)||2001 RK136|| align=right|15,8|| align=right|2,687|| align=right|0,084|| align=right|6,31|| align=right|4,403||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109858)||2001 RS136|| align=right|15,7|| align=right|2,625|| align=right|0,118|| align=right|11,77|| align=right|4,253||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109859)||2001 RB137|| align=right|14,6|| align=right|3,117|| align=right|0,134|| align=right|6,06|| align=right|5,502||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109860)||2001 RW139|| align=right|14,2|| align=right|3,405|| align=right|0,077|| align=right|8,13|| align=right|6,282||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109861)||2001 RC140|| align=right|16,4|| align=right|2,476|| align=right|0,184|| align=right|3,62|| align=right|3,895||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109862)||2001 RR142|| align=right|15,2|| align=right|2,716|| align=right|0,220|| align=right|14,32|| align=right|4,475||MBA||11. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(109863)||2001 RU142|| align=right|14,4|| align=right|2,698|| align=right|0,255|| align=right|15,62|| align=right|4,430||MBA||11. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(109864)||2001 RD143|| align=right|15,6|| align=right|2,647|| align=right|0,102|| align=right|13,94|| align=right|4,305||MBA||15. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(109865)||2001 RY144|| align=right|14,2|| align=right|2,670|| align=right|0,072|| align=right|21,08|| align=right|4,361||MBA||6. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(109866)||2001 RS146|| align=right|15,2|| align=right|2,648|| align=right|0,194|| align=right|12,73|| align=right|4,308||MBA||9. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109867)||2001 RA147|| align=right|16,0|| align=right|2,677|| align=right|0,201|| align=right|13,08|| align=right|4,379||MBA||9. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109868)||2001 RS147|| align=right|15,5|| align=right|2,442|| align=right|0,172|| align=right|6,01|| align=right|3,816||MBA||10. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109869)||2001 RH149|| align=right|14,7|| align=right|3,023|| align=right|0,063|| align=right|10,01|| align=right|5,256||MBA||10. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(109870)||2001 RS149|| align=right|15,2|| align=right|3,244|| align=right|0,059|| align=right|2,79|| align=right|5,842||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109871)||2001 RD151|| align=right|14,2|| align=right|3,016|| align=right|0,219|| align=right|10,91|| align=right|5,236||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109872)||2001 RL151|| align=right|15,7|| align=right|2,515|| align=right|0,102|| align=right|12,93|| align=right|3,989||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109873)||2001 RA152|| align=right|14,1|| align=right|2,962|| align=right|0,045|| align=right|10,84|| align=right|5,097||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109874)||2001 RX153|| align=right|14,7|| align=right|2,776|| align=right|0,259|| align=right|7,03|| align=right|4,626||MBA||14. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(109875)||2001 RZ153|| align=right|14,8|| align=right|2,810|| align=right|0,152|| align=right|9,20|| align=right|4,709||MBA||14. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(109876)||2001 RT154|| align=right|14,2|| align=right|3,208|| align=right|0,167|| align=right|11,59|| align=right|5,745||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109877)||2001 RZ154|| align=right|16,9|| align=right|2,544|| align=right|0,108|| align=right|5,73|| align=right|4,057||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109878)||2001 SG|| align=right|15,2|| align=right|2,586|| align=right|0,256|| align=right|5,61|| align=right|4,159||MBA||16. září 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(109879)||2001 SL|| align=right|15,6|| align=right|2,490|| align=right|0,212|| align=right|5,79|| align=right|3,928||MBA||16. září 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(109880)||2001 SZ|| align=right|15,8|| align=right|2,625|| align=right|0,097|| align=right|11,47|| align=right|4,252||MBA||17. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(109881)||2001 SE1|| align=right|14,8|| align=right|3,090|| align=right|0,081|| align=right|8,49|| align=right|5,432||MBA||17. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(109882)||2001 SM2|| align=right|15,3|| align=right|2,799|| align=right|0,075|| align=right|2,43|| align=right|4,683||MBA||17. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(109883)||2001 SC4|| align=right|15,1|| align=right|2,617|| align=right|0,209|| align=right|10,60|| align=right|4,232||MBA||18. září 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(109884)||2001 SO7|| align=right|15,7|| align=right|2,599|| align=right|0,101|| align=right|5,74|| align=right|4,189||MBA||18. září 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(109885)||2001 SP8|| align=right|15,3|| align=right|3,070|| align=right|0,096|| align=right|0,85|| align=right|5,379||MBA||18. září 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(109886)||2001 SX8|| align=right|15,2|| align=right|2,592|| align=right|0,302|| align=right|4,74|| align=right|4,171||MBA||19. září 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(109887)||2001 SW9|| align=right|14,9|| align=right|2,763|| align=right|0,170|| align=right|9,62|| align=right|4,593||MBA||18. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(109888)||2001 SY9|| align=right|15,5|| align=right|2,639|| align=right|0,129|| align=right|10,07|| align=right|4,287||MBA||18. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(109889)||2001 SB10|| align=right|16,5|| align=right|2,563|| align=right|0,209|| align=right|3,73|| align=right|4,102||MBA||20. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(109890)||2001 SF10|| align=right|15,1|| align=right|2,797|| align=right|0,209|| align=right|4,60|| align=right|4,677||MBA||20. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(109891)||2001 SU10|| align=right|14,9|| align=right|3,067|| align=right|0,056|| align=right|16,57|| align=right|5,369||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109892)||2001 SZ10|| align=right|14,4|| align=right|3,072|| align=right|0,014|| align=right|14,01|| align=right|5,384||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109893)||2001 ST12|| align=right|16,2|| align=right|2,659|| align=right|0,280|| align=right|2,40|| align=right|4,335||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109894)||2001 SC16|| align=right|16,0|| align=right|2,624|| align=right|0,135|| align=right|3,75|| align=right|4,249||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109895)||2001 SC18|| align=right|16,6|| align=right|2,653|| align=right|0,210|| align=right|3,10|| align=right|4,320||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109896)||2001 SD18|| align=right|15,3|| align=right|2,559|| align=right|0,136|| align=right|14,21|| align=right|4,092||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109897)||2001 SZ18|| align=right|15,6|| align=right|2,540|| align=right|0,224|| align=right|6,64|| align=right|4,048||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109898)||2001 SE20|| align=right|14,4|| align=right|3,118|| align=right|0,094|| align=right|14,19|| align=right|5,505||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109899)||2001 SG20|| align=right|15,3|| align=right|3,226|| align=right|0,219|| align=right|1,62|| align=right|5,795||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109900)||2001 SS20|| align=right|14,8|| align=right|2,725|| align=right|0,069|| align=right|2,51|| align=right|4,497||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109901)||2001 SU20|| align=right|15,9|| align=right|2,746|| align=right|0,093|| align=right|3,35|| align=right|4,548||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109902)||2001 SH21|| align=right|15,9|| align=right|2,554|| align=right|0,051|| align=right|4,61|| align=right|4,082||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109903)||2001 SL21|| align=right|15,4|| align=right|2,751|| align=right|0,018|| align=right|6,07|| align=right|4,563||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109904)||2001 ST21|| align=right|15,5|| align=right|2,539|| align=right|0,150|| align=right|4,77|| align=right|4,046||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109905)||2001 SB22|| align=right|15,5|| align=right|2,634|| align=right|0,141|| align=right|3,46|| align=right|4,274||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109906)||2001 SC22|| align=right|16,2|| align=right|2,427|| align=right|0,105|| align=right|6,06|| align=right|3,781||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109907)||2001 SZ23|| align=right|16,2|| align=right|2,422|| align=right|0,163|| align=right|1,78|| align=right|3,769||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109908)||2001 SP24|| align=right|15,7|| align=right|2,548|| align=right|0,225|| align=right|4,89|| align=right|4,068||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109909)||2001 SR24|| align=right|14,1|| align=right|2,786|| align=right|0,090|| align=right|8,87|| align=right|4,650||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109910)||2001 SY24|| align=right|15,6|| align=right|2,687|| align=right|0,068|| align=right|5,97|| align=right|4,404||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109911)||2001 SK25|| align=right|15,3|| align=right|3,097|| align=right|0,142|| align=right|1,31|| align=right|5,450||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109912)||2001 SU25|| align=right|15,2|| align=right|3,176|| align=right|0,202|| align=right|1,65|| align=right|5,659||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109913)||2001 SV25|| align=right|15,8|| align=right|2,592|| align=right|0,081|| align=right|5,18|| align=right|4,173||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109914)||2001 SF26|| align=right|15,7|| align=right|2,602|| align=right|0,141|| align=right|11,51|| align=right|4,197||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109915)||2001 SU26|| align=right|15,8|| align=right|2,687|| align=right|0,091|| align=right|3,40|| align=right|4,403||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109916)||2001 SE27|| align=right|16,2|| align=right|2,620|| align=right|0,072|| align=right|2,77|| align=right|4,239||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109917)||2001 SF27|| align=right|15,0|| align=right|3,218|| align=right|0,190|| align=right|9,58|| align=right|5,772||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109918)||2001 SY27|| align=right|15,3|| align=right|3,105|| align=right|0,121|| align=right|17,70|| align=right|5,470||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109919)||2001 SB29|| align=right|14,4|| align=right|3,166|| align=right|0,163|| align=right|5,51|| align=right|5,633||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109920)||2001 SJ29|| align=right|15,6|| align=right|2,735|| align=right|0,033|| align=right|5,88|| align=right|4,523||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109921)||2001 SY29|| align=right|16,4|| align=right|2,713|| align=right|0,096|| align=right|2,29|| align=right|4,467||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109922)||2001 SU30|| align=right|16,7|| align=right|2,620|| align=right|0,153|| align=right|5,10|| align=right|4,240||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109923)||2001 SF31|| align=right|14,9|| align=right|3,077|| align=right|0,107|| align=right|11,26|| align=right|5,396||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109924)||2001 SO31|| align=right|14,8|| align=right|2,645|| align=right|0,103|| align=right|13,39|| align=right|4,301||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109925)||2001 SP31|| align=right|15,7|| align=right|2,632|| align=right|0,198|| align=right|8,08|| align=right|4,270||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109926)||2001 SU31|| align=right|15,8|| align=right|2,670|| align=right|0,111|| align=right|3,33|| align=right|4,362||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109927)||2001 SA32|| align=right|16,9|| align=right|2,601|| align=right|0,185|| align=right|1,93|| align=right|4,195||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109928)||2001 SD32|| align=right|15,1|| align=right|2,545|| align=right|0,121|| align=right|4,55|| align=right|4,059||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109929)||2001 SH33|| align=right|15,5|| align=right|3,030|| align=right|0,278|| align=right|1,05|| align=right|5,273||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109930)||2001 SZ34|| align=right|15,0|| align=right|2,982|| align=right|0,081|| align=right|10,07|| align=right|5,150||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109931)||2001 SZ35|| align=right|16,0|| align=right|2,566|| align=right|0,026|| align=right|2,91|| align=right|4,109||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109932)||2001 SA37|| align=right|14,3|| align=right|3,151|| align=right|0,212|| align=right|2,26|| align=right|5,593||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109933)||2001 SW37|| align=right|16,4|| align=right|2,581|| align=right|0,171|| align=right|13,48|| align=right|4,146||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109934)||2001 SL38|| align=right|14,8|| align=right|3,109|| align=right|0,162|| align=right|1,75|| align=right|5,481||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109935)||2001 SC39|| align=right|14,1|| align=right|3,138|| align=right|0,199|| align=right|12,14|| align=right|5,558||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109936)||2001 SD39|| align=right|15,3|| align=right|2,642|| align=right|0,130|| align=right|14,07|| align=right|4,294||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109937)||2001 SX39|| align=right|16,5|| align=right|2,641|| align=right|0,180|| align=right|4,13|| align=right|4,291||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109938)||2001 SL40|| align=right|15,6|| align=right|2,717|| align=right|0,154|| align=right|5,60|| align=right|4,477||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109939)||2001 SU40|| align=right|15,0|| align=right|2,704|| align=right|0,118|| align=right|4,04|| align=right|4,445||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109940)||2001 SR41|| align=right|15,6|| align=right|3,101|| align=right|0,139|| align=right|1,20|| align=right|5,459||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109941)||2001 SJ42|| align=right|14,6|| align=right|3,040|| align=right|0,065|| align=right|2,99|| align=right|5,301||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109942)||2001 SW42|| align=right|16,0|| align=right|2,742|| align=right|0,071|| align=right|3,89|| align=right|4,540||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109943)||2001 SY42|| align=right|15,9|| align=right|2,518|| align=right|0,116|| align=right|3,66|| align=right|3,995||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109944)||2001 SN43|| align=right|16,5|| align=right|2,581|| align=right|0,178|| align=right|3,26|| align=right|4,146||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109945)||2001 SU43|| align=right|15,3|| align=right|2,629|| align=right|0,187|| align=right|11,26|| align=right|4,262||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109946)||2001 SH44|| align=right|14,2|| align=right|2,714|| align=right|0,146|| align=right|13,16|| align=right|4,471||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109947)||2001 SM44|| align=right|15,9|| align=right|2,448|| align=right|0,205|| align=right|3,71|| align=right|3,831||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109948)||2001 SN45|| align=right|15,0|| align=right|3,088|| align=right|0,084|| align=right|11,67|| align=right|5,427||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109949)||2001 SY45|| align=right|15,0|| align=right|2,664|| align=right|0,003|| align=right|8,19|| align=right|4,348||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109950)||2001 SB46|| align=right|14,4|| align=right|3,112|| align=right|0,058|| align=right|11,24|| align=right|5,490||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109951)||2001 SF46|| align=right|15,5|| align=right|2,787|| align=right|0,079|| align=right|12,21|| align=right|4,651||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109952)||2001 SK46|| align=right|14,4|| align=right|2,740|| align=right|0,126|| align=right|4,68|| align=right|4,536||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109953)||2001 SA47|| align=right|14,7|| align=right|3,130|| align=right|0,084|| align=right|9,00|| align=right|5,536||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109954)||2001 SC47|| align=right|15,3|| align=right|2,637|| align=right|0,206|| align=right|11,82|| align=right|4,281||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109955)||2001 SK47|| align=right|15,9|| align=right|2,610|| align=right|0,214|| align=right|7,33|| align=right|4,215||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109956)||2001 SS47|| align=right|14,4|| align=right|3,024|| align=right|0,136|| align=right|11,10|| align=right|5,259||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109957)||2001 SW47|| align=right|15,1|| align=right|2,977|| align=right|0,128|| align=right|10,47|| align=right|5,135||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109958)||2001 SD48|| align=right|14,7|| align=right|3,238|| align=right|0,116|| align=right|6,31|| align=right|5,826||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109959)||2001 SP48|| align=right|14,6|| align=right|3,128|| align=right|0,099|| align=right|11,09|| align=right|5,532||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109960)||2001 SX48|| align=right|14,1|| align=right|3,222|| align=right|0,144|| align=right|6,07|| align=right|5,783||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109961)||2001 SE49|| align=right|14,5|| align=right|3,078|| align=right|0,145|| align=right|5,29|| align=right|5,400||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109962)||2001 SN49|| align=right|14,2|| align=right|3,962|| align=right|0,168|| align=right|5,44|| align=right|7,884||HLD||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109963)||2001 SW49|| align=right|15,5|| align=right|2,669|| align=right|0,129|| align=right|6,33|| align=right|4,360||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109964)||2001 SX49|| align=right|15,7|| align=right|2,573|| align=right|0,155|| align=right|21,72|| align=right|4,125||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109965)||2001 SY49|| align=right|15,3|| align=right|2,623|| align=right|0,133|| align=right|12,77|| align=right|4,248||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109966)||2001 SF50|| align=right|15,2|| align=right|2,664|| align=right|0,131|| align=right|18,52|| align=right|4,348||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109967)||2001 SQ50|| align=right|15,5|| align=right|2,446|| align=right|0,103|| align=right|7,18|| align=right|3,825||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109968)||2001 SA51|| align=right|15,4|| align=right|3,007|| align=right|0,134|| align=right|4,48|| align=right|5,215||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109969)||2001 SV51|| align=right|15,5|| align=right|3,061|| align=right|0,158|| align=right|4,15|| align=right|5,354||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109970)||2001 SW51|| align=right|15,8|| align=right|2,766|| align=right|0,281|| align=right|8,82|| align=right|4,600||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109971)||2001 SP52|| align=right|15,8|| align=right|2,721|| align=right|0,163|| align=right|5,29|| align=right|4,487||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109972)||2001 SR52|| align=right|15,2|| align=right|2,638|| align=right|0,089|| align=right|14,92|| align=right|4,285||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109973)||2001 SK53|| align=right|15,5|| align=right|2,781|| align=right|0,057|| align=right|6,47|| align=right|4,638||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109974)||2001 SL53|| align=right|15,3|| align=right|2,472|| align=right|0,159|| align=right|3,24|| align=right|3,885||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109975)||2001 SM53|| align=right|15,5|| align=right|2,539|| align=right|0,061|| align=right|8,93|| align=right|4,045||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109976)||2001 SN53|| align=right|16,2|| align=right|2,558|| align=right|0,211|| align=right|4,52|| align=right|4,091||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109977)||2001 SU53|| align=right|16,0|| align=right|2,642|| align=right|0,155|| align=right|3,64|| align=right|4,295||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109978)||2001 ST54|| align=right|14,9|| align=right|3,177|| align=right|0,132|| align=right|6,48|| align=right|5,662||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109979)||2001 SB55|| align=right|15,0|| align=right|3,120|| align=right|0,125|| align=right|9,71|| align=right|5,509||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109980)||2001 SC55|| align=right|14,8|| align=right|3,096|| align=right|0,157|| align=right|12,13|| align=right|5,446||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109981)||2001 SF55|| align=right|15,3|| align=right|2,750|| align=right|0,069|| align=right|16,35|| align=right|4,560||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109982)||2001 SQ55|| align=right|15,1|| align=right|2,612|| align=right|0,100|| align=right|9,82|| align=right|4,220||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109983)||2001 SY55|| align=right|14,6|| align=right|2,631|| align=right|0,185|| align=right|14,16|| align=right|4,267||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109984)||2001 SB57|| align=right|15,3|| align=right|2,638|| align=right|0,233|| align=right|13,56|| align=right|4,283||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109985)||2001 SG57|| align=right|15,7|| align=right|2,785|| align=right|0,181|| align=right|8,58|| align=right|4,648||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109986)||2001 SN57|| align=right|16,2|| align=right|2,584|| align=right|0,215|| align=right|9,70|| align=right|4,153||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109987)||2001 SO57|| align=right|15,8|| align=right|2,762|| align=right|0,173|| align=right|10,72|| align=right|4,590||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109988)||2001 SR57|| align=right|16,1|| align=right|2,567|| align=right|0,260|| align=right|3,36|| align=right|4,111||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109989)||2001 SX57|| align=right|14,9|| align=right|3,117|| align=right|0,164|| align=right|5,15|| align=right|5,501||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109990)||2001 SS58|| align=right|14,6|| align=right|3,158|| align=right|0,143|| align=right|16,27|| align=right|5,610||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109991)||2001 SF59|| align=right|16,1|| align=right|2,523|| align=right|0,145|| align=right|16,00|| align=right|4,007||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109992)||2001 SV59|| align=right|15,7|| align=right|2,597|| align=right|0,172|| align=right|11,63|| align=right|4,183||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109993)||2001 SC60|| align=right|15,9|| align=right|2,700|| align=right|0,199|| align=right|12,81|| align=right|4,435||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109994)||2001 SA61|| align=right|16,3|| align=right|2,620|| align=right|0,185|| align=right|2,53|| align=right|4,240||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109995)||2001 SJ61|| align=right|15,3|| align=right|2,538|| align=right|0,077|| align=right|2,06|| align=right|4,042||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109996)||2001 SW61|| align=right|14,9|| align=right|3,211|| align=right|0,177|| align=right|2,04|| align=right|5,754||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109997)||2001 SA62|| align=right|15,5|| align=right|2,591|| align=right|0,110|| align=right|10,37|| align=right|4,169||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109998)||2001 SN62|| align=right|15,2|| align=right|2,540|| align=right|0,127|| align=right|1,49|| align=right|4,048||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109999)||2001 SZ62|| align=right|14,2|| align=right|3,193|| align=right|0,137|| align=right|10,59|| align=right|5,704||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110000)||2001 SM63|| align=right|15,6|| align=right|2,592|| align=right|0,061|| align=right|6,70|| align=right|4,172||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek